|-
| 27901 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 27902 - ||  || 13 septembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 27903 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27904 ||  || 20 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 27905 ||  || 20 septembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27906 - ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 27907 - ||  || 15 octombrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 27908 - ||  || 4 octombrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 27909 - ||  || 14 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 27910 ||  || 10 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 27911 ||  || 10 octombrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27912 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 27913 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27914 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27915 Nancywright ||  || 30 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 27916 ||  || 1 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 27917 Edoardo ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 27918 - ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 27919 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27920 - ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 27921 - ||  || 11 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27922 Mascheroni ||  || 8 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 27923 - ||  || 4 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 27924 - ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 27925 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27926 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27927 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27928 - ||  || 5 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27929 ||  || 28 martie 1997 ||  || 
|-
| 27930 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27931 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27932 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27933 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27934 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27935 - || 1997 JN || 2 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27936 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27937 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27938 Guislain ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27939 - ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27940 - ||  || 9 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27941 - ||  || 13 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27942 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27943 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27944 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27945 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 27946 - || 1997 NA || 1 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27947 Emilemathieu ||  || 9 iulie 1997 ||  || 
|-
| 27948 - ||  || 6 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27949 Jonasz ||  || 8 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 27950 - ||  || 30 iulie 1997 ||  || 
|-
| 27951 - ||  || 30 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 27952 Atapuerca ||  || 11 august 1997 ||  || , 
|-
| 27953 ||  || 11 august 1997 ||  || 
|-
| 27954 ||  || 27 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 27955 - ||  || 24 august 1997 ||  || 
|-
| 27956 - || 1997 RC || 1 septembrie 1997 || Kleť || 
|-
| 27957 ||  || 12 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 27958 Giussano ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 27959 Fagioli ||  || 19 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 27960 Dobiáš ||  || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 27961 - ||  || 22 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 27962 - ||  || 23 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 27963 - ||  || 25 septembrie 1997 || Ondřejov || , 
|-
| 27964 - ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 27965 ||  || 29 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 27966 ||  || 16 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 27967 Beppebianchi || 1997 TE || 1 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27968 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 27969 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 27970 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27971 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27972 ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27973 ||  || 12 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27974 Drejsl || 1997 UH || 19 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27975 Mazurkiewicz ||  || 23 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27976 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27977 Distratis ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 27978 Lubosluka ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27979 - ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27980 ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27981 ||  || 20 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27982 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 27983 Bernardi ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 27984 Herminefranz || 1997 VN || 1 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27985 Remanzacco ||  || 2 noiembrie 1997 || Remanzacco || Remanzacco
|-
| 27986 Hanuš ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27987 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27988 Menabrea ||  || 7 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27989 - ||  || 7 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27990 - ||  || 9 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27991 - ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27992 ||  || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27993 - || 1997 WK || 18 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27994 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27995 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27996 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27997 - ||  || 23 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 27998 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27999 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28000 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-